Wurzel (von althochdeutsch wurzala ‚Krautstock, Wurzel‘) steht für:

 Wurzel (Pflanze), meist im Boden befindlicher Teil von Pflanzen
 Wurzelgemüse, diverse Gemüse in der Küchensprache
 Karotte, speziell diese Gemüsepflanze

 Haarwurzel, Bildungsbereich des Haares
 Nervenwurzel, aus dem Rückenmark austretendes Nervenfaserbündel
 Zahnwurzel, Fortsatz des Zahnes

 Wurzel (Mathematik), Umkehrfunktion zum Potenzieren
 Quadratwurzel, speziell die Wurzel der Basis 2
 Wurzel (Graphentheorie), oberster Datenknoten in einem (Wurzel-)Baum
 Nullstelle eines Polynoms in der Algebra
 ein Teil im Wurzelsystem in der Algebra und Darstellungstheorie

 Abstammung, die familiäre oder ethnographische Herkunft (speziell in der Pluralform Wurzeln)
 Wurzel (Linguistik), der Kern eines Wortes

 Wurzelzone, Gebirgswurzel und Deckenwurzel, Verdickungen der Erdkruste unter großen Gesteinskörpern 
 Wurzel (Schweißtechnik), die Unterseite einer Schweißnaht

Wurzel heißen:

Personen:
 Claudia Wurzel (* 1987), italienische Ruderin
 Gabriele Wurzel (* 1948), deutsche Juristin, Verwaltungsbeamtin und Politikerin (CDU)
 Paul Wurzel (1877–1936), bayerischer Politiker (SPD)
 Steffen Wurzel (* 1979), deutscher Hörfunkjournalist

sowie:
 Wurzel (Comic), Comicstrip über einen Hund der Rasse Basset
 Die Wurzel, Zeitschrift für Mathematik

Siehe auch:

 Hohe Wurzel
 Wurtzel
 The Wurzels (britische Band)
 Wurzeln